Denumirea de Glojene se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Glojene, un sat în comuna Teteven, regiunea Loveci;
 Glojene, un sat în comuna Kozlodui, regiunea Vrața.